Пионерск — название населённых пунктов в России:

 Пионерск — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Пионерск — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.

См. также 

 Пионерский
 Пионерское